Педесет треће фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1955. године.

Преглед 
Такмичило се укупно четрнаест клубова, ФК Хонвед је освојио првенство, што му је била пета титула шампиона Мађарске. ФК Хонвед је освојио титулу испред ФК Вереш Лобогоа и ФК Кинижиа.

МТК се у овој сезони такмичио под именом Вереш Лобого, ФК Ференцварош се такмичио под именом ФК Кинижи.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1955.
Фудбал у 1955.